2 miejscowości w Polsce: 
 Wierzchno – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Brody 
 Wierzchno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce